Adlitz ist der Name folgender Orte:
 Adlitz (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Adlitz (Marloffstein), Ortsteil der Gemeinde Marloffstein, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Turmhügel Adlitz, ehemalige Turmhügelburg in Adlitz, Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schloss Adlitz, Schloss in Adlitz (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern